Belobaka – comune del distretto di Mahajanga II, Madagascar
 Belobaka – comune del distretto di Tsiroanomandidy, Madagascar